Vosmaeria är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Vosmaeria i familjen Halichondriidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Polymastiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Vosmaeria